

Geografia 

 Talavera – municipalità delle Filippine nella Provincia di Nueva Ecija

 Talavera – comune spagnolo della Provincia di Lleida, Catalogna
 Talavera de la Reina – comune della Provincia di Toledo, Castiglia-La Mancia
 Talavera la Real – comune della Provincia di Badajoz, Estremadura

Persone
 Alfredo Talavera – calciatore messicano
 Hugo Talavera – ex calciatore paraguaiano
 Jorge Talavera – ex calciatore peruviano

Zoologia 
 Talavera – genere di ragni della famiglia Salticidae